Большо́й Успе́нский монасты́рь — одна из двух древних частей Кирилло-Белозерского монастыря, расположенного на Севере России, на берегу Сиверского озера, в черте современного города Кириллова Вологодской области.

Входит в состав Старого города. Здесь сосредоточена большая часть архитектурных памятников, экспозиций. Традиционно наиболее богатая часть монастыря.

История монастыря 

Изначально Кирилл Белозерский и Ферапонт Белозерский поселились в землянке в крутом холме, который расположен на территории нынешнего Ивановского монастыря, но когда количество монахов возросло и возникла необходимость ставить церковь её поставили на соседнем более приземистом холме. Эта церковь была предтечей сегодняшнего Успенского собора. Дальше монастырь развивался вокруг неё, лишь в 15.. году после постройки Церкви усекновения главы Иоанна Предтечи на вклад Василия III вокруг неё стал формироваться Ивановский монастырь. Ситуация с двумя примыкающими к друг другу монастырями редка, но не единична (пример).

Архитектура

Ссылки 
 Кирилло-Белозерский музей — официальный сайт

Монастыри по алфавиту
Монастыри Вологодской области
Монастыри Успения Богородицы
Кирилло-Белозерский монастырь